The KMPlayer (производное от Kang Multimedia Player; ) — корейский проигрыватель звуковых и видео файлов для Microsoft Windows и macOS, также есть мобильная версия для Android (The KMPlayer VR). The KMPlayer поддерживает практически все существующие мультимедийные форматы, среди которых VCD, DVD, AVI, MKV, Ogg, OGM, 3GP, MPEG-1/2/4, WMV, RealMedia, FLV и QuickTime. Главные особенности — большое количество встроенных (по некоторым данным — иногда с нарушением условий свободных лицензий) кодеков и гибкость настроек. На его основе был создан другой медиаплеер Daum PotPlayer, имеющий большую часть настроек The KMPlayer, похожий интерфейс, но отличающийся от него поддержкой ещё большего количества форматов.

История 
The KMPlayer был первоначально разработан корейским программистом Ган Ёнхи () и впервые выпущен им 1 октября 2002 года . 5 марта 2008 года администратор на официальном форуме the KMPlayer объявил о том, что проигрыватель приобретён корейской видеокомпанией  () в августе 2007 года.

В 2018 году появилась версия the KMPlayer для 64-битных операционных систем Windows — KMPlayer 64X.

Возможности 
 Проигрывание потокового и непотокового видео и аудио различных форматов, как открытых, так и закрытых;
 Воспроизведение видео сверхвысокой чёткости в разрешениях 4K, 8K, Ultra High Definition, 60 FPS;
 Встроенные кодеки (в основном используется библиотека libavcodec) позволяющие не засорять систему «лишними» записями в реестре;
 Проигрывание недокачанных и «битых» файлов;
 Возможность хранения настроек как в реестре, так и в файле конфигурации;
 Возможность использовать программу в качестве переносного проигрывателя;
 Поддержка субтитров различных форматов, в том числе .ass;
 Встроенный редактор субтитров;
 Возможность воспроизведения внешней аудиодорожки;
 Возможность использования плагинов для Winamp;
 Есть поддержка обложек («скинов», );
 Захват видео (без аудиодорожки или с ней)/аудио из файла;
 Возможность проигрывания определённого отрезка материала (задаются начальная и конечная точки);
 Возможность перевода графического интерфейса на все языки посредством текстовых файлов.

Специфические видеовозможности 
 Возможность выбора обработчика видео;
 Деинтерлейсинг;
 Постобработка — улучшает качество, но увеличивает нагрузку на процессор;
 Настройка резкости и размытия;
 AWarpSharp — значительно увеличивает качество, но создаёт нагрузку на процессор (бо́льшую, чем постобработка);
 Последовательное шумоподавление;
 Объёмное шумоподавление;
 Управление уровнями;
 Поддержка внешних фильтров DScaler;
 Функция замедления/ускорения (по FPS) воспроизведения материала с сохранением тона звука;
 Также цвет видео дорожки зависит от того, какая цветовая гамма содержится в первых кадрах, чтобы это сделать, надо открыть файл не через KMPlayer, а через проводник, щёлкнув на файле правой кнопкой мыши, а затем пункт ‘открыть с помощью KMPlayer’;
 С версии 3.2.0.19 KMP Plus имеется возможность преобразовывать 2D в 3D.

Специфические аудиовозможности 
 Автоматическая нормализация звука — выравнивание уровня громкости аудиосигнала. Это удобно при воспроизведении файлов с чрезмерным перепадом громкости, слишком тихих или неровных записей. Обратная сторона — возможно усиление шума в тихих местах фонограммы, искажение динамического диапазона музыки и т. п.

Поддерживаемые типы файлов и устройства 
 Недокачанные или повреждённые AVI-файлы;
 Заблокированные файлы во время скачивания или наоборот распространения (например, во время индексирования программой для обмена файлами) при условии, что файл скачивается подряд непрерывным куском;
 Потоковое аудио и видео, распространяемое через HTTP (ASF/OGG/MP3/AAC/MPEG PS/MPEG TS воспроизводятся только через внутренние сплиттеры);
 Любой тип мультимедиа, воспроизводимый через DirectShow;
 Async File Source (network) — фильтр кэширования в памяти;
 Сжатые альбомы (ZIP, RAR);
 Shoutcast (включая NSV), Icecast;
 DTS Wave, AC3, AAC, Ogg, Ape, MPC, TTA (True Audio), FLAC, AMR, ALAC, SHN, WV, Module(MOD, S3M, MTM, UMX, XM и IT) и т. д.
 Google Video (GVI), Flash Video (FLV), Nullsoft Streaming Video (NSV), 3GP, VOB;
 Файлы, поддерживаемые связкой интерфейсов Real Engine + DirectShow (требует установленного в системе RealPlayer или Real Alternative или их декодеров);
 Файлы, поддерживаемые связкой интерфейсов QuickTime + DirectShow (требуется QuickTime/Alternative или их декодеры);
 Поддержка движка MPlayer;
 Поддержка плагинов ввода Winamp;
 Воспроизведение DVD, поддержка ratDVD (потребуются фильтры ratDVD);
 Audio CD (2000, только XP);
 Video CD/SVCD/XCD: CDXA Format (2000, только XP);
 VCD Image File (BIN/ISO/IMG/NRG);
 Поддержка устройств WDM TV/HDTV/Камера/Cam и другие;
 Adobe Flash/FLC/FLI;
 Различные изображения, к примеру PNG, GIF;
 Формат MKV, и другие.

Используемые кодеки 
KMPlayer поставляется почти со всеми необходимыми декодерами, требуемыми для воспроизведения мультимедиа.
 видео кодеки: DivX, XviD, Theora, WMV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP3, VP5, VP6, VP8, H.263(+), H.264 (AVC1), CYUY, ASV1/2, SVQ1/3, MSVIDC, Cinepak, MS MPEG4 V1/2/3, FFV1, VCR1, FLV1, MSRLE, QTRLE Huffyuv, Digital Video, Indeo3, MJPEG, SNOW, TSCC, Dirac, VC-1, RealVideo и т. п.
 аудиокодеки: DTS, LPCM, MP2, MP3, Vorbis, AAC, WMA, ALAC, AMR, QDM2, FLAC, TTA, IMA ADPCM, QCELP, EVRC, RealAudio и т. п.
 внешние кодеки.

Поддерживаемые форматы субтитров 
 Unicode-субтитры;
 SAMI (.sami, .smi): Ruby tag поддерживает практически все атрибуты;
 SubRipText (.srt), MicroDVD (.sub), SMIL/RealText;
 SSA, ASS, USF (поддержка Ruby);
 VobSub, Closed Caption;
 Sasami 2K (S2k);
 Встроенные субтитры форматов файлов ASF, MKV, OGM, MP4, MOV, VOB, 3GP;
 Text-to-speech для чтения субтитров синтезатором речи.

Плагины 
KMPlayer поддерживает следующие типы плагинов Winamp v2/v5: input, DSP/effect, визуализация и general-purpose. Путь, по которому эти плагины можно найти, и соответствующие им настройки, могут быть указаны.
 Плагины WinAmp: ввод, DSP, визуальные, основные плагины (поддержка media library и т. п.);
 Видео-плагины KMP из SDK;
 Поддержка фильтра DScaler.

KMPlayer и свободные лицензии 
В феврале 2009 года проект The KMPlayer был добавлен в «Зал позора» проекта FFmpeg за использование свободных кодеков под лицензиями GNU GPL без соблюдения их условий (в частности, требования распространения исходного кода).

В 2005 году автор Media Player Classic указал разработчикам KMPlayer на возможные нарушения GPL. Один из файлов, созданный им, был удалён (возможно, безотносительно GPL), однако у разработчиков обоих проигрывателей были сомнения в подробностях действия GPL при распространении версий динамически подключаемых библиотек без изменения и их подключении.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 The KMPlayer на Google Play
 Официальный форум The KMPlayer 
 
 
 
 

Медиаплееры
Программное обеспечение для Windows
Бесплатное программное обеспечение